Maximiliaan van Hessen-Kassel (Marburg, 28 mei 1689 — Kassel, 8 mei 1753) was prins van Hessen-Kassel en keizerlijk veldmaarschalk. Hij behoorde tot het Huis Hessen-Kassel.

Levensloop 
Maximiliaan was de negende zoon van landgraaf Karel van Hessen-Kassel uit diens huwelijk met Maria Anna, dochter van hertog Jacob Kettler van Koerland. Hij was generaal-veldtochtmeester, generaal-veldmaarschalk en uiteindelijk rijksgeneraal-veldmaarschalk in het Keizerlijk Leger.

In 1713 kocht zijn vader voor hem het landgoed van Betzigerode. Nadat de dynastie van de heren van Linsingen in 1721 in de mannelijke lijn was uitgestorven en de heerlijkheden Linsingen en Jesberg terugvielen aan het landgraafschap Hessen-Kassel, kreeg Maximiliaan in 1723 van zijn vader de heerlijkheid Jesberg toegewezen, inclusief het landgoed van Richerode en het nabije dorp Hundshausen. Hetzelfde jaar verkocht hij het landgoed van Betzigerode aan Amalie Elisabeth d'Orville, de weduwe van Nikolaus Wilhelm Goddaeus, die kanselier van Hessen-Kassel was. Van de opbrengsten die deze verkoop opleverde liet Maximiliaan vanaf 1724 in Treisbach een kasteel in barokstijl bouwen, met de zogeheten prinsessentuin, bestemd voor zijn vier dochters die hun vroege kindertijd overleefden. Ook was Maximiliaan een gepassioneerd muzikant die een eigen hofkapel oprichtte, wat hem echter in de schulden stortte.

Maximiliaan overleed in mei 1753, enkele weken voor zijn 64ste verjaardag.

Huwelijk en nakomelingen 
Op 28 november 1720 huwde hij met Frederika Charlotte (1698-1777), dochter van Ernst Lodewijk van Hessen-Darmstadt. Ze kregen acht kinderen:
 Karel (1721-1722)
 Ulrika Frederika Wilhelmina (1722-1787), huwde in 1752 met hertog Frederik August van Oldenburg
 Christina Charlotte (1725-1782), abdis en coadjutrix van het Sticht Herford
 Maria (1726-1727)
 Wilhelmina (1726-1808), huwde in 1752 met prins Frederik van Pruisen
 een doodgeboren kind (1729)
 Elisabeth Sophia Louise (1730-1731)
 Carolina Wilhelmina Sophia (1732-1759), huwde in 1753 met vorst Frederik August van Anhalt-Zerbst

Voorouders

 

Huis Hessen
Hessen, M